Stöckel oder Stoeckel ist der Familienname folgender Personen:

 Anja Schneiderheinze-Stöckel (* 1978), deutsche Bobpilotin
 Dieter Stöckel (* 1945), deutscher Tischtennisspieler
 Hayden Stoeckel (* 1984), australischer Schwimmer

 Horst Stoeckel (1930–2022), deutscher Mediziner, Anästhesiologe und Institutsdirektor 
 Hugo Stöckel (* 1874), deutscher Richter und Politiker
 Inga Stöckel (* 1988), deutsche Feldhockeyspielerin
 Joe Stöckel (1894–1959), deutscher Komiker, Autor und Filmproduzent
 Johann Stoeckel († 1667), kurbrandenburgischer Postmeister und Resident in Danzig
 Johannes Georg Stöckel (1855–1923), deutscher Politiker, MdL Sachsen
 Julian F. M. Stoeckel (* 1987), deutscher Schauspieler, Model und Designer
 Karl Traugott Stöckel (1804–1881), deutscher Orgelbauer
 Konrad Stöckel (Künstlername Fat King Konrad; * 1978), deutscher Comedian, Moderator und Unterhaltungskünstler
 Leonhard Stöckel (um 1510–1560), slowakischer Dramatiker, Pädagoge und Reformator
 Maike Stöckel (* 1984), deutsche Hockeyspielerin
 Otto Stoeckel (1873–1958), deutscher Schauspieler und Synchronsprecher
 Reinhard Stöckel (* 1956), deutscher Schriftsteller
 Rolf Stöckel (* 1957), deutscher Politiker (SPD)
 Volker Stöckel (* 1945), deutscher Leichtathlet
 Walter Stoeckel (1871–1961), deutscher Gynäkologe und Geburtshelfer
 Wolfgang Stöckel (um 1473–um 1541), deutscher Buchdrucker

Siehe auch:
 Støckel (Begriffsklärung)
 Stöckl (Begriffsklärung)
 Stockel (Begriffsklärung)